ECHELON – sistema di sorveglianza
 Echelon Corporation – azienda statunitense
 Echelon – località del New Jersey (USA)
 Echelon – videogioco del 1987 per vari computer
 Echelon – videogioco del 2001 per Windows